Kreunkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kreunkari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Kreunkari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar